

Pessoas
Charles Dow

Localidades

Dow City

Outros
40328 Dow
Dow Chemical Company

Desambiguação